Edremit, est une ville et un district de la province de Van en Turquie.
Edremit, est une ville et un district de la province de Balıkesir en Turquie.
 Edremit  un village du district de Patnos dans la province d'Ağrı en Turquie.